Ulica Strzelecka w Krakowie
 Ulica Strzelecka w Opolu
 Ulica Strzelecka w Płocku
 Ulica Strzelecka w Poznaniu
 Ulica Strzelecka w Słubicach
 Ulica Strzelecka w Warszawie

Strzelecka